Кот-д’Армор () — департамент Франции, один из департаментов региона Бретань. Административный центр — Сен-Бриё. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 595 531 человек. По состоянию на 2015 год территория Об была разделена на 4 округа (Генган, Динан, Сен-Бриё и Ланьон), 27 кантонов и 373 коммуны. В департаменте только 6 городов с населением свыше 10 000 человек.  

В данном списке приведены коммуны департамента Кот-д’Армор в алфавитном порядке.

Примечания 

Кот-д’Армор